Gminy w USA:
 Hoosier (ang. Hoosier Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Hoosier (ang. Hoosier Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman